Sacrale est le  de la série de bande dessinée Aria.

Scénario et dessins : Michel Weyland  
Couleurs : Nadine Weyland
Date de parution : -
Éditions : Dupuis

Synopsis 
Martyre au pays d'Overon de la guerrière Sacrale. Sa mort en fera une sorte de messie. Son retour du royaume des morts sera guetté pendant des dizaines d'années par le petit peuple d'Overon.
Sacrale était une jeune et jolie blonde, charismatique, générale d'armée, vêtue d'une tunique immaculée et montée sur un fringant cheval blanc : une description qui contient les graines des futurs déboires d'Aria.

Sacrale